Martinho Mascarenhas, 2.º Conde de Santa Cruz (1570-?)
 Martinho Mascarenhas, 4.º Conde de Santa Cruz (1630-1676)
 Martinho Mascarenhas, 3.º Marquês de Gouveia (1681-1723) — e 6.º Conde de Santa Cruz
 Martinho Mascarenhas, 6.º Marquês de Gouveia (1740-1804) —  e 9.º Conde de Santa Cruz

Desambiguações de antropônimos